Shillingford est un hameau du Devon.
 Shillingford est un hameau de l'Oxfordshire.
 Shillingford St. George est un village du Devon.